Піка
У військовій справі:
  Піка  — холодна зброя, що коле, різновид довгого  списа.
  Пікінери  — вид  піхоти в  європейських арміях  XVI — початку XVIII ст..
  Пікельхельм  (пікельхаубе) — гостроверхий шолом, який використовувався німецькими збройними силами, пожежними і поліцією в XIX - XX століттях.
У гірничій справі:
 Піка (гірнича техніка) — кінцева (робоча) частина відбійного молотка.
У карткових іграх:
  Піка (масть) — чорна масть в картковій колоді.
У географії:
  Піка (Чилі) () — селище в Чилі, адміністративний центр однойменної комуни.
У культурі:
  Пікадор  () — в  кориді учасник на  коні, який спеціальним списом завдає ударів в загривок  бойового бика.
У програмуванні:
  Pike  — мова програмування з C++- подібним синтаксисом.
Прізвище:
 Піка Володимир Іванович (*1948) — український кінооператор. Заслужений діяч мистецтв України (2000).
 Піка Данило Федорович (1901—1941) — бандурист, учень O. Сластіона. Учасник Полтавської Капели бандуристів.

Див. також 
 Пікова дама (значення)
 Формула Піка